Чукљеник се може односити на:

 Чукљеник (Нишка Бања), насељено место у општини Нишка Бања;
 Чукљеник (Лесковац), насељено место града Лесковца;
 Чукљеник (брдо), брдо код Лебана.